Seratrice ist der Familienname folgender Personen: